Osoby o tym nazwisku:
 Erika Lust – szwedzka reżyserka, scenarzystka, producentka i pisarka
 Willy Lust – holenderska lekkoatletka

Zobacz też 
 Pożądanie (ujednoznacznienie)